В ексклюзíйній (ситовій, гель-проникній, гель-фільтраційній) хроматографії молекули речовин розділяються за розміром за рахунок їх різної здатності проникати в пори носія. При цьому першими виходять з колонки найкрупніші молекули (молекулярної
маси), здатні проникати в мінімальне число пор носія. Останніми виходять речовини з малими розмірами молекул, які вільно проникають у пори сорбенту.

Хроматографія